L'adjectif prismatique ( en anglais) signifie « en forme de prisme » ou « relatif à un prisme ».

Sciences et techniques 
 En construction navale, le coefficient prismatique est un coefficient utilisé pour concevoir et comparer les carènes de navires. Il est égal au rapport du volume de la partie immergée au volume du prisme correspondant à l'aire du maître-couple multipliée par la longueur.
 En mécanique, un  est une liaison de section polygonale, qui permet un mouvement de glissement linéaire entre les deux corps tout en en empêchant la rotation relative.
 En minéralogie, un cristal prismatique est un cristal allongé et limité latéralement par les faces d'un prisme (même s'il comporte aux extrémités des facettes non perpendiculaires à la direction du prisme).
 En optique, la dioptrie prismatique, de symbole Δ, est une unité de mesure de l'angle de déviation de la lumière engendré par un prisme.
 En paléontologie humaine, une lame prismatique est une lame de section grossièrement polygonale.

Culture et société 
 Prismatique est le cinquième tome de la série de bande dessinée française Maliki, de Souillon.
  était une application pour navigateurs Web et appareils mobiles fonctionnant sous iOS, dans le domaine de l'actualité sociale.
 The Prismatic World Tour est la troisième tournée de la chanteuse américaine Katy Perry, promouvant son quatrième album studio, Prism.

Toponyme 
 Le Grand Prismatic Spring est un grand bassin d'eau chaude (plus de ) situé dans le parc national de Yellowstone, aux États-Unis.